Новский сельсовет

 Новский сельсовет — в Реутовском и Балашихинском районах Московской области (1923—1994)
 Новский сельсовет — в Константиновском районе Московской области (упразднён в 1954)
 Новский сельсовет — в Выксунском районе Нижегородской области (упразднён в 2009).